Антоновский мост:

 Антоновский мост — автомобильный мост через Днепр между посёлком Антоновка и городом Алёшки, соединяет Херсон с левобережьем.
 Антоновский железнодорожный мост — железнодорожный мост через Днепр на линии «Херсон—Джанкой» Одесской железной дороги.

См. также 
 Антоновская улица (Санкт-Петербург)